Международный аэропорт Кент (, ) — ныне закрытый аэропорт в Кенте, Англия. Ранее носил название RAF Manston (авиабаза Королевских ВВС); также носил название Лондонский аэропорт Манстон ().

Международный аэропорт Кент имел обычную лицензию (номер P880), которая разрешала пассажирские перевозки и обучение полётов по лицензии Infratil Kent Facilities Limited .

История 

В начале Первой мировой войны на острове Танет была оборудована маленькая взлётно-посадочная полоса в Вестгейте на утесах в непосредственной близости от моря, где базировался гидросамолет.

Зона приземления на скале вскоре стала местом нескольких несчастных случаев, наиболее известен случай, когда самолёт не смог остановиться у конца утёса и упал в море (к счастью для пилота был прилив, и он остался жив).

Зимой 1915—1916 самолёты стали использовать для вынужденных посадок открытые сельхозугодья в Мэнстоне. Вскоре Адмиралтейство объявило о создании в Мэнстоне аэродрома. Это продолжалось недолго, затем здесь была организована лётная школа, где обучались пилоты новых бомбардировщиков Handley Page, а в 1916 в Мэнстоне уже размещалось два подразделения: Операционное командование военных лётчиков и Лётная школа Handley Page.

Местоположение аэродрома около побережья Кента дало Мэнстон давало ему ряд преимуществ перед другими аэродромами. К 1917 Королевские ВВС активно пользовались аэродромом Мэнстон для защиты Англии.

Во время Второй мировой войны на авиабазе Мэнстон базировались эскадрильи Hawker Typhoon и Meteor. Так как аэродром находился недалеко от линии фронта и имел длинную и широкую взлётно-посадочную полосу, на нём постоянно садились сильно повреждённые самолёты, пострадавшие от огня противника или столкновений, но сохранявшие ещё лётную годность. Аэродром стал чем-то вроде «кладбища» для тяжелых бомбардировщиков, легко повреждённые самолёты здесь могли легко быть отремонтированы за счёт постоянного наличия запасных частей.

Во время холодной войны 1950-х ВВС США использовали Мэнстон как базу для истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

ВВС США покинули Мэнстон в 1960, после чего управление аэродромом велось совместно гражданскими властями и Королевскими ВВС. Аэродром использовался для редких чартерных рейсов и грузоперевозок, однако в будущем планировалось использовать его для военных целей. Северная сторона аэродрома использовалась для тренировочных полётов курсантов, здесь базировались De Havilland Chipmunk. Благодаря широкой и длинной взлётно-посадочной полосе аэродрома, (построенной во время Второй мировой войны, когда вместе с RAF Woodbridge он использовался в качестве запасного аэродрома для повреждённых бомбардировщиков) Манстон использовался для экстренных приземлений гражданских и военных самолётов.

С 1989 Мэнстон получил название Международный аэропорт Кент, в этом же году был открыт новый терминал был официально открыт в том году герцогиней Йоркской. Аэродром внесён в список НАСА, хотя никогда не использовался, как пригодный для экстренного приземления шаттлов.

После 1990 
Мэнстон сталь исключительно коммерческим аэропортом. В 1998 Окружной муниципальный совет Острова Танет предложил план коммерческого использования оставленных военными площадей аэродрома, по большей части на северо-западном его краю.

После опубликования этих планов Министерство обороны объявило о решении продать принадлежащую ей часть территории аэродрома. В результате давления со стороны лейбористского правительства Великобритании, настаивающем на продаже избыточных активов государственных структур, Министерство обороны продало аэродром.

Продажа состоялась в конце марта 1999, стоимость участка площадью 700 акров (2,8 км ²) составила сумму 4.75 млн фт. ст.

Международный Аэропорт Кента первоначально имел площадь всего 38 акров (150 000 м ²), коммерческая его часть находилась в пределах прежней авиабазы RAF Manston, включая здание терминала и перрон, а также место загрузки крупных грузовых самолётов. Взлетно-посадочная полоса не была включена в пределы этого анклава. В 1988 владельцы Международного Аэропорта Кент подписали соглашение с Королевскими ВВС о поддержании работы взлетно-посадочную полосы, управлении воздушным движением и управлении службами экстренной помощи на 125 лет. Стоимость этих услуг была оценена Министерством обороны в 3 млн фт. ст.

ВВС столкнулись с требованием компенсации 50-100 млн фт. ст. при закрытии базы и отказе от более раннего соглашения с Международным аэропортом Кента об обслуживании аэродрома. Wiggins Group, покупатель аэропорта, настаивала на том, что это соглашение было принципиальным фактором принятия решения ими о покупке аэропорта.

В аэропорту базируются частные самолёты, включая Boeing Stearman и тренировочный самолёт югославских ВВС Iskra . Два музея расположены в северной части лётного поля, в них представлена экспозиция из военного наследия аэродрома.

Быстрое развитие аэропорта началось в 2004, когда ирландская бюджетная авиакомпания EUjet предприняла попытку организовать здесь хаб и организовывать рейсы в Манчестер, Эдинбург и Дублин небольшим флотом Fokker F100. Были построены автомобильные паркинги и организовано прямое автобусное сообщение из Блювотера через Чатем. 26 июля 2005 все рейсы EUjet были приостановлены, равно как и все пассажирские операции в аэропорту из-за финансовых проблем и аэропорта, и владельца авиакомпании. Банкиры не могли далее поддерживать убыточный проект. Аэропорт приобрела новозеландская компания Infratil, которой также принадлежит шотландский аэропорт Глазго Прествик.

Ограничения 
Мэнстон имеет только одну взлетно-посадочную полосу, её глиссада проходит над Рамсгейтом, Викторианским морским курортом, где проживает около 40 000 жителей. Город расположен в 1 км с восточного окончания взлётно-посадочной полосы. С одной стороны взлётно-посадочной полосы находится деревня Клиффсенд, дома расположены на расстоянии 200 м от взлётно-посадочной полосы. Деревня Мэнстон находится к северо-востоку от пассажирского терминала.

В 1993 в отчёте Департамента Торговли и Промышленности были приведены результаты исследований относительно возможностей взлётно-посадочной полосы на юго-востоке, которые говорили о нецелесообразности развития Мэнстона как большого аэропорта, учитывая близость к жилой зоне. Однако продажа аэропорта противоречила планам местного совета.

В июле 1998 правительство издало Белую Книгу, которая описывает видение развития «объединенной транспортной стратегии».

Музей Истории RAF Manston расположен на территории аэропорта, равно как и мемориал Spitfire и Hurricane.

Аэропорт и его взлётно-посадочная полоса также использовались для съёмок фильма о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас», аэропорт сыграл роль северокорейской авиабазы.

Последние события 
26 июля 2005 началась ликвидация компании London Manston Airport Plc. Пока не был найден новый покупатель, операции были приостановлены, в том числе по обслуживанию зоны воздушного движения Мэнстона и радаров. Сделка по продаже Мэнстона компании Infratil (владельцу Глазго Прествик) была завершена 26 августа 2005. .

Годом позже, в июле 2006, было объявлено о начале чартерных рейсов из аэропорта в Норфолк, Вирджиния с 2007, однако они были отменены из-за небольшого уровня заказов. Эти рейсы должна была выполнять авиакомпания Monarch Airlines.

Люксембургская авиакомпания Cargolux начала полёты по заказу Ghana Airways из Аккры с 17 апреля 2007.
 
Ангар техобслуживания в аэропорту содержит DAS Air Cargo. Он используется также для техобслуживания самолётов World Airways, Gemini Air Cargo и Avient Aviation.

Аэропорт был закрыт 15 мая 2014 года из-за нерентабельности

В июле 2019 новым владельцем RiverOak Strategic Partners (RSP) было анонсировано, что аэропорт может возобновить работу к 2022 году. RSP, лондонская компания, зарегистрированная в 2016 году специально для повторного открытия аэропорта округа Кент, сообщила Би-би-си, что она планирует "ближнемагистральные и грузовые рейсы" в этом аэропорту. Компания подтвердила в заявлении от 3 июля, что она купит аэропорт у нынешних владельцев Stone Hill Park (SHP), которые первоначально планировали преобразовать этот район с парками, жилыми домами, бизнес-парками и спортивной деревней.

Чартерные авиакомпании и назначения 

 Astraeus — Фуншал
 LTE — Майорка
 VLM — Джерси

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт Международного аэропорта Кент
 История RAF Manston
 Музей RAF Manston
 Мемориальный музей Spitfire и Hurricane

Аэропорты Англии
Кент
Аэропорты Лондона